Jerchel – dzielnica Gardelegen
 Jerchel – dzielnica Tangerhütte